Рэдуле́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Рэдулеску, Дем  (1931—2000) — румынский актёр.
 Рэдулеску, Константин (1896—1981) — румынский футболист и тренер.
 Радулеску, Горацио (1942—2008) — румыно-французский композитор.
 Радулеску, Михай (1913—1980) — румынский шахматист.
 Рэдулеску, Михаэль  (род. 1943) — немецко-румынский музыкант и композитор.
 Рэдулеску-Мотру, Константин (1868—1957) — румынский академик и политический деятель.
 Элиаде-Рэдулеску, Ион (1802—1872) — румынский поэт.